Діана Абгар (1859—1937) — вірменська письменниця, дипломат, посол до Японії Першої республіки Вірменії у 1918-20 роках. Перша жінка-дипломат у Вірменії.
 Абгар I — осроенський цар (94-68 до н. е.)
 Абгар II — осроенський цар (68—53 до н. е.)
 Абгар III — осроенський цар (29-26 до н. е.)
 Абгар IV — осроенський цар (26-23 до н. е.)
 Абгар V (? — бл. 40) — осроенський цар (4 до н. е. — 7, 13—40).
 Абгар VI — осроенський цар (71-91)
 Абгар VII — осроенський цар (109—116)
 Абгар VIII — осроенський цар (177—212)
 Абгар IX — осроенський цар (212—214)
 Абгар X — осроенський цар (239—242)

 Абгар Барсом (* 1977) — шведський футболіст.
 Абгар Дпір (1520 — після 1565) — другий після Акопа Мегапарта вірменський друкар.